Der Davis Cup 1947 war die 36. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen die Tschechoslowakei durch, unterlagen aber im anschließenden vom 30. August bis 1. September stattfindenden Finale Titelverteidiger USA klar mit 1:4. Es war der bisher 15. Titel der USA.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 23 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über die Tschechoslowakei.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnten sich die USA klar mit 4:1 durchsetzen. Es war der bisher 15. Titel der USA.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1947
Tennisturnier 1947